Quatorze-Juin ou XIV-Juin ou 14-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

14 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 Le , vers le début de la seconde Guerre mondiale : 
 Attaque allemande de l'opération Tiger sur la ligne Maginot près de Sarralbe en Moselle.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Bombardement allié sur Mézidon, dans le Calvados.
 Bombardement allié sur Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans la Manche.
 Bombardement américain par la 9th Air Force, sur Ambrières-les-Vallées, dans la Mayenne.
 Bombardement américain par la 9th Air Force, faisant   à Domfront, dans l'Orne, alors que la cible prévue était Flers.
 Bombardement américain faisant plus de  à  Vimoutiers, dans l'Orne.
 Exactions allemandes à Esteil, dans le Puy-de-Dôme.
 Combats d'Éloise, en Haute-Savoie, entre la Résistance intérieure française et les Allemands.
 Le  :
 Obtention du premier permis de construire qui permit à François Spoerry de lancer la construction de la cité lacustre de Port-Grimaud, dans le Var.
 Autres dates à Livinhac-le-Haut, dans l'Aveyron : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
14